El meridià 109 a l'est de Greenwich és una línia de longitud que s'estén des del Pol Nord travessant l'Oceà Àrtic, Àsia, l'Oceà Índic, l'Oceà Antàrtic i l'Antàrtida fins al Pol Sud.

El meridià 109 a l'est forma un cercle màxim amb el meridià 71 a l'oest. Com tots els altres meridians, la seva longitud correspon a una semicircumferència terrestre, uns 20.003,932 km. Al nivell de l'Equador, és a una distància del meridià de Greenwich de 12.134 km.

De Pol a Pol 
Començant en el Pol Nord i dirigint-se cap al Pol Sud, aquest meridià travessa:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades
! scope="col" | País, territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Territori de Krasnoiarsk — Península de Taimir
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Khatanga
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territori de Krasnoiarsk Sakhà — des de  província d'Irkutsk — des de  Buriàtia — des de  província d'Irkutsk — des de  Buriàtia — des de , passa a través del llac Baikal Territori de Zabaikal — des de 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Shaanxi – des de  Mongòlia Interior – des de  Shaanxi – des de , passa a l'est de Xi'an (a ) Chongqing – des de  Hubei – des de  Chongqing – des de  Guizhou – des de  Hunan – des de  Guizhou – des de  Guangxi – des de  Guizhou – des de  Guangxi – des de 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Tonquín – passa a l'oest de l'illa de Weizhou,  (a )
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illa de Hainan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quảng Ngãi Bình Định – des de  Phú Yên – des de  Khánh Hòa – des de  Ninh Thuận – des de 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" | passa a l'est de l'illa de Cù Lao Thu,  (a )
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Serasan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Borneo
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" | passa a l'est de l'illa de Karimata,  (a )
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Java i Nusa Kambangan

|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Territori Antàrtic Australià, reclamat per 
|-
|}

Referències

Vegeu també 
 Meridià 108 a l'est
 Meridià 110 a l'est

Línies de longitud